Авіакомпанії Азербайджану, авіаційні підприємства, що зареєстровані в Азербайджані.

Див. також 
 Список аеропортів Азербайджану

Посилання